Die isländische Fußballmeisterschaft 2002 war die 91. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Símadeild bekannt (nach dem Sponsor Síminn). Die Liga begann am 20. Mai 2002 und endete mit den letzten Spielen am 21. September 2002.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. KR Reykjavík gewann den 23. Titel der Vereinsgeschichte, und den dritten innerhalb der letzten vier Saisonen.

Abschlusstabelle 

Endstand

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2002
2002